Точка стояния

 В космонавтике (орбитальная позиция) — точка, на которой находится спутник, находящийся на геостационарной орбите. Так как для спутника на ГСО жестко заданы широта (всегда 0º, экватор), а также высота (всегда 35 786 км над уровнем моря) и скорость (360º/сутки), то точка стояния спутника характеризуется только долготой. — (см. расчет параметров ГСО)

 В ориентировании на местности (как в гражданском, так и в военном) и в топографии — точка, в которой находится наблюдатель, геодезический прибор или опорный геодезический пункт. Характеризуется долготой, широтой, а часто и высотой (см. тахеометр, опорная геодезическая сеть).